O Rio Largo Futebol Clube é um clube de futebol brasileiro da cidade de Rio Largo, no estado de Alagoas. 

O clube fechou as portas, em 2012, um ano depois de disputar o Campeonato Alagoano de Futebol da Segunda Divisão de 2011. 

Rio Largo
Rio Largo
Clubes de futebol fundados em 2011
Fundações em Alagoas em 2011